Rio Comprido est un quartier du centre de Rio de Janeiro au Brésil.

Géographie 
Ce quartier est traversé par une autoroute élevée qui le coupe en deux. On trouve dans les hauteurs (le sud du quartier) des favelas.

On trouve au nord-est le quartier Estácio, à l'est et au sud le quartier Santa Teresa et à l'ouest le quartier Tijuca.

Quartier de Rio de Janeiro